S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl será un videojuego del género de disparos en primera persona ambientado en un futuro postapocalíptico, el cual se ambientará de nuevo en la Zona, un lugar inspirado en el área de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, en la actual Ucrania.

Originalmente, el desarrollo del videojuego fue anunciado en agosto del 2010, y la fecha de lanzamiento estaba establecida para el 2012 para las plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3 y Xbox 360.

Sin embargo, en 2012, se dio a conocer que STALKER 2 había sido cancelado definitivamente a través de un tuit, publicado el 25 de abril del mismo año, en la cuenta oficial de GSC Game World. Se anunció que la cancelación y el abandono del equipo no se debían a problemas económicos, si no a la dificultad de poder llegar a un acuerdo con el fundador de la compañía para compartir los derechos intelectuales de la franquicia. Los empleados crearon un vídeo explicando la cancelación del videojuego y sus nuevos proyectos.

El equipo original que estaba trabajando en el videojuego abandonó la compañía para abrir un nuevo estudio, Vostok Games, y creó el juego masivo en línea de tiros en primera persona gratuito llamado Survarium, el cual mantiene la esencia de la saga STALKER, así como nuevas ideas que iban a ser implementadas en la secuela cancelada. Cabe destacar que un reducido grupo de profesionales del grupo GSC Game World también formó una compañía aparte llamada West-Games (inicialmente con el nombre Union Studio).

El 13 de junio de 2021, durante la feria E3 de ese año, un tráiler donde se muestra gameplay y secciones de áreas como un pantano, o un laboratorio fue revelado, indicando también una fecha de lanzamiento establecida para el 28 de abril de 2022 bajo el nombre de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

El 12 de enero de 2022, la desarrolladora anunció en su cuenta de Twitter el retraso del lanzamiento del juego hasta el 8 de diciembre de 2022. 

El 2 de marzo de 2022, la desarrolladora publicó un video en el que anuncia una pausa indefinida en el desarrollo del juego a causa de la invasión rusa de Ucrania. 

El 16 de marzo de 2022, la desarrolladora, con sede en Kyiv, cambió el subtítulo del juego por "Heart of Chornobyl" (anteriormente "Heart of Chernobyl"), utilizando la dialéctica regional en vez del ruso en respuesta de la invasión rusa de Ucrania. 

El lanzamiento estaba planeado para el 8 de diciembre de 2022, pero debido a la guerra en Ucrania, el desarrollo del juego se suspendió. Sin embargo, el equipo de desarrollo declaró más tarde en su servidor oficial de Discord que el desarrollo continúa y actualmente está programado para su lanzamiento en 2023.

Reaparición 

El 15 de mayo de 2018, GSC Game World anunció por su sitio web oficial que STALKER 2 volvió al período de desarrollo, con una fecha de lanzamiento indefinida establecida para el 2021, Posteriormente se desveló que 2021 solo formaba parte de un reto criptográfico para los fans de habla rusa.

Unas semanas después, la desarrolladora confirmó que el videojuego se encontraba en una etapa muy temprana de desarrollo, ya que aún se está documentando el proyecto, y actualmente están en busca de una distribuidora para poder realizar el lanzamiento del mismo. Se ha confirmado que parte del equipo involucrado en el desarrollo, participó en la creación de S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, lanzado en 2007 y siendo el primer título de la serie.
Xbox Series X/S y Microsoft Windows sería la única plataforma confirmada para el videojuego hasta la fecha, ya que es la única en donde se ha lanzado anteriormente la serie.

El 23 de marzo de 2020, conmemorando en el 13.º aniversario del lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, GSC Game World, desarrolladora del título, publicó en su página de la red social VK, la primera imagen dentro del juego de STALKER 2, confirmando el uso del motor Unreal Engine 4 y asegurando que se publicara más información sobre el título a lo largo de este 2020.

Revelan las primeras imágenes oficiales de STALKER 2.

El 23 de julio de 2020, es revelado el primer tráiler oficial de STALKER 2.

Se anunció que STALKER 2 utilizará un nuevo sistema de simulación de mundo: A-Life 2.0

Se da a conocer que STALKER 2 usará el nuevo motor Unreal Engine 5.

Requisitos 

Requerimientos de sistema necesarios, indicados en la página oficial:

 Requisitos mínimos:
 Sistema operativo: Windows 10
 Procesador: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
 Memoria RAM: 8 GB
 Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
 Disco duro: SSD de 150 GB

 Requisitos recomendados:
 Sistema operativo: Windows 10
 Procesador: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
 Memoria RAM: 16 GB
 Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
 Disco duro: SSD de 150 GB

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de la desarrolladora GSC Game World
 
 Página web del nuevo proyecto Survarium
 Página web del nuevo estudio Vostok Games
 Vídeo explicativo Vostok Games Developer's Diary #1

S.T.A.L.K.E.R.
Videojuegos en desarrollo
cs:S.T.A.L.K.E.R. 2
fr:S.T.A.L.K.E.R. 2